Панормов — русская фамилия.

Известные носители:
 Панормов, Алексей Александрович (1859—1927) — учёный в области биохимии и медицинской химии, профессор Казанского университета.
 Панормов, Георгий Иванович (1913—1971) — гвардии старшина, полный кавалер ордена Славы.